Ключевская — многозначный топоним:
 Ключевская — река в Алтайском крае России;
 Ключевская — сопка (вулкан) на Камчатке;
 Ключевская волость — волость в Вятской губернии;